Denys Vasin – calciatore ucraino
 Nino Ravasini, noto anche come Vasin – compositore italiano
 Viktor Vasin – calciatore russo
 Vladimir Vasin – ex tuffatore sovietico